Horvátország
Planica falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Planica falu Kranj községben, Gorenjska régióban
Planica falu Rače-Fram községben, Podravska régióban
Planica alpesi völgy és síközpont Szlovénia északnyugati részén, a Juliai-Alpokban